Den Namen Chestermere tragen:

 ein Ort in der kanadischen Provinz Alberta, siehe Chestermere (Alberta)
 der an diesem Ort gelegene See, siehe Chestermere Lake